August Weismann (1834-1914), een Duits bioloog
Mathilde Weissmann (1846-1908), een Tsjechisch zangeres
Adriaan Willem Weissman (1858-1923), een Nederlands architect
Chaim Weizmann (1874-1952), president van Israël en scheikundige
Frieder Weissmann (1893-1984), Duits dirigent
Franz Weissmann (1911-2005), een Braziliaans beeldhouwer
Ezer Weizman (1924-2005), president van Israël
Ruut Weissman (1955), een Nederlands theaterregisseur en artistiek directeur
Mike Weissmann (1966), een Duits wielrenner
Kevin Weisman (1970), een Amerikaans acteur
Eyal Weizman (1970), een Israëlisch architect
Cliff Weissman, een Amerikaans acteur